Колледж космического машиностроения и технологии (ККМТ) — государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования, входящее в состав Технологического университета города Королёва Московской области.

История 

В 1947 году по инициативе генерального конструктора отечественной ракетно-космической техники С. П. Королёва был организован Калининградский механический техникум, с целью подготовки кадров для работающих в городе научно-исследовательских институтов и предприятий. Колледж был создан на базе ремесленного училища № 3 при НИИ-88 (ныне – ЦНИИмаш) филиала Московского военно-механического техникума. Первым директором стал начальник отдела подготовки руководящих кадров НПО «Энергия» (ныне – ПАО «РКК «Энергия») Евстафий Мельников.

Преподавательский состав формировался из числа инженеров предприятий города, преподавателей ремесленного училища №3 и учителей школ. Первые учебные группы состояли из учащихся ремесленного училища №3 и работников предприятия – всего 126 студентов. Они учились без отрыва от производства на вечернем отделении по специальностям «Производство летательных аппаратов» и «Технология машиностроения». Предприятия ракетно-космической отрасли оказывали шефскую помощь в составлении рабочих программ и учебно-методических пособий, комплектовании техникума необходимым оборудованием.

В 1951 году техникум перешёл из статуса филиала Московского военно-механического техникума в самостоятельное учебное заведение среднего профессионального образования. В нём открылось дневное отделение, и появилась новая специальность «Приборы управления» (сегодня – «Радиотехнические комплексы и системы управления космических летательных аппаратов»). В том же году состоялся первый выпуск дипломированных специалистов-техников.

В 1964 году появились специальности «Программирование для ЭВМ» и «Экономика и бухгалтерский учёт». 
С увеличением количества специальностей вырос и контингент учащихся – в два раза, а также – число преподавателей и сотрудников. Началось строительство нового просторного здания техникума с лабораторным корпусом, мастерскими, актовым и спортивным залами, которое открылось в 1974 году (ул. Пионерская, д. 8). В нём в течение учебного года могли учиться одновременно 2000 студентов дневного и вечернего отделений. 

Техникум стал базовым учебным заведением для подготовки специалистов со средним техническим образованием для космической отрасли и предприятий города Королёва (РКК «Энергия» им. С. П. Королёва, ЦНИИМАШ, Конструкторское бюро химического машиностроения им. А. М. Исаева).

Высокий уровень преподавания и оснащённости учебного процесса позволил техникуму в 1992 году получить статус Колледжа космического машиностроения и технологии.

В 1990-х–начале 2000-х в ККМТ открывались новые специальности: «Коммерция» (1991 г.), «Менеджмент» и «Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника» (1992 г.), «Биотехнические и медицинские аппараты и системы» и «Средства механизации автоматизации» (1997 г.), «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (2004 г.).

В целях подготовки квалифицированных специалистов 2009 году колледж стал реализовывать концепцию непрерывного образования «школа–колледж–предприятие–вуз». Начало применяться практико-ориентированное обучение, предусматривающее обязательное прохождение студентами практики на производстве. Начало работу студенческое конструкторское бюро. Снова увеличилось количество специальностей: открылись «Информационные системы», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий», «Право и организация социального обеспечения», «Дизайн».

В 2012 году колледж стал структурным подразделением Финансово-технологической академии (ныне – Технологический университет) . Благодаря этому колледж расширил взаимодействие с предприятиями, появились новые базы практик.

Студенты колледжа являются многократными победителями и призёрами всероссийских и международных олимпиад, конференций, конкурсов профессионального мастерства. В 2018 году студенты Егор Оленич и Елена Поелуева заняли первое место в компетенциях «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и «Реверсивный инжиниринг» на VI Национальном чемпионате «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.

Учебная деятельность 

В колледже обучаются около 2000 студентов по 11 специальностям:
 Производство летательных аппаратов
 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем
 Информационные системы и программирование (по отраслям)
 Мехатроника и мобильная робототехника (по отраслям)
 Технология металлообрабатывающего производства
 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и устройств
 Протезно-ортопедическая и реабилитационная техника
 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем агрегатов автомобилей
 Управление качеством продукции, процессов и услуг
 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)
 Право и организация социального обеспечения

Обучение ведётся по очной, очно-заочной и заочной формам.

Главная особенность учебного процесса – практико-ориентированное обучение. В колледже открыто 8 учебно-научных лабораторий и 3 мастерские.

Контингент преподавателей – порядка 140 человек.

Проекты 
На территории колледжа Технологический университет совместно с РКК «Энергия» ведёт строительство лунодрома – имитатора лунной поверхности. В рамках проекта: проведение экспериментальной отработки лунных аппаратов, натурные испытания роботов, роверов, системы жизнеобеспечения космонавтов, проведение соревнований по робототехнике и ракетному моделированию, создание музея под открытым небом.

В колледже открыт Музей космонавтики. Среди экспонатов: реальные модули и двигатели космических летальных аппаратов, документы и фотоматериалы об истории мировой космонавтики и ракетостроения.

Директора колледжа 
 Е. А. Мельников (1947—1952)
 А. Е. Щербаков (1952—1958)
 В. И. Бугашев (1958—1960)
 Ю. Г. Климов (1960—1974)
 В. А. Нюхин (1974—1978)
 П. С. Тимощенко (1978—2007)
 В. И. Степаненков (2007—2012)
 Т. Б. Кучерова (2012—2016)
 И. Ш. Шанаурова (2016)
 Г. А. Тимошенко (2016—2017)
 Д. В. Сысоев (2017 — )

Известные выпускники 
 Рюмин, Валерий Викторович — лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза;
 Козеев, Константин Мирович — лётчик-космонавт, Герой России;
 Мерзликин, Андрей Ильич — российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, телеведущий;
 Грачевский, Борис Юрьевич — советский и российский кинорежиссёр и сценарист, режиссёр киножурнала «Ералаш»;
 Морозенко, Александр Фёдорович — глава города Королёва с 1996 по 2009 год;
 Стрекалов, Александр Фёдорович — генеральный директор ЗАО ЗЭМ ОАО РКК «Энергия» им. С. П. Королёва с 1999 по 2006 год.

Примечания

Ссылки 
 История КККМТ